Il doppio del torneo di tennis Music City Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ilija Bozoljac e Brian Wilson che hanno battuto in finale Santiago González e Diego Hartfield 7-66, 6-4.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob /  Rajeev Ram (semifinali)
 Amer Delić /  Jeff Morrison (quarti di finale)

Assente
 Chris Guccione /  Nathan Healey (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Music City Challenger 2005